L'Isuzu Rodeo désigne:
 L'Isuzu Faster en une seule génération (1988 - 2003),
 L'Opel Frontera en deux générations.

Ce nom a été réutilisé par l'Isuzu D-Max.

Homonymie
Rodeo
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Homonymie d'automobile